Kangeq bezeichnet:
Personen
 Aron von Kangeq (1822–1869), grönländischer Maler und Erzähler

Orte
 Kangeq, Ort im Distrikt Nuuk, Grönland
 Kangeq (Berg, Ilulissat), Berg im Distrikt Ilulissat, Grönland
 Kangeq (Berg, Nuuk), Berg im Distrikt Nuuk, Grönland
 Kangeq (Berg, Uummannaq), Berg im Distrikt Uummannaq, Grönland
 Kangeq (Insel, Kangaatsiaq), Insel im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Kangeq (Insel, Narsaq), Insel im Distrikt Narsaq, Grönland
 Kangeq (Insel, Nuuk) (auch Kangerup Nunaa), Insel im Distrikt Nuuk, Grönland
 Kangeq (Insel, Qaqortoq), Insel im Distrikt Qaqortoq, Grönland
 Kangeq (Insel, Upernavik), Insel im Distrikt Upernavik, Grönland